Суперкубок Англії з футболу 2009 — 87-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон і володар кубка попереднього сезону. 9 серпня 2009 року на стадіоні «Вемблі» у Лондоні на полі зійшлися володар кубка «Челсі» і чемпіон «Манчестер Юнайтед».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2009
2009 у футболі
Серпень 2009
2009 в англійському спорті